Respublika steht für:
 Respublika (Partei), kirgisische Partei
 Respublika (kasachische Zeitung)
 Respublika (kirgisische Zeitung)
 Respublika (litauische Zeitung)
 Respublika (Album), ein Album der Band The Ukrainians 
 Respublika (Ort), Dorf in der Ostukraine

Siehe auch:
 Republik
 res publica